Adriaan (voornaam), een jongensnaam
 De Adriaan (Haarlem), een molen in Haarlem
 De Adriaan (Veldhoven), een molen in Veldhoven
 Aad van Toor, in de rol van Adriaan uit Bassie & Adriaan

Zie ook
 Adrian (doorverwijspagina)